Даниловская — название нескольких населённых пунктов в России:
 Архангельская область
 Даниловская — деревня в Верхнетоемском районе.
 Даниловская — деревня в Вилегодском районе.
 Даниловская — деревня в Коношском районе.
 Даниловская — деревня в Няндомском районе.
 Даниловская — деревня в Холмогорском районе.

 Вологодская область
 Даниловская — деревня в Нижнеслободском сельском поселении Вожегодского района.
 Даниловская — деревня в Явенгском сельском поселении Вожегодского района.
 Даниловская — бывшая деревня в Вытегорском районе, вошла в состав деревни Нижняя Водлица.
 Даниловская — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Даниловская — деревня в Харовском районе.

 Ивановская область
 Даниловская — деревня в Лухском районе.
 Даниловская — деревня в Пестяковском районе.

Кировская область
 Даниловская — деревня в Подосиновском районе.

См.также